Furioso peut désigner : 
Furioso-North Star, une race chevaline hongroise
Furioso, un célèbre cheval
Furioso II, son descendant